Кампельо (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 55,27 км². Население 26941 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Campello 
 
 
 
 Página web de la Junta Festera de Moros y Cristianos 
 Puerto de Campello 
 
 Información sobre Campello
 

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте